Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Koprivnicko-križevecké župě. Nachází se zde celkem 264 sídel, z toho 3 města, 22 středisek opčin, 239 trvale obydlených vesnic a žádná zaniklá vesnice.

Reference 

Chorvatské seznamy
Koprivnicko-križevecká župa
Koprivnicko-križevecká župa